Palazzo Pisani Gritti  – palazzo di Venezia, ubicato nel sestiere di San Marco e affacciato sul Canal Grande
Palazzo Pisani Moretta  – palazzo di Venezia, ubicato nel sestiere di San Polo e affacciato sul Canal Grande
Palazzetto Pisani  – palazzo di Venezia, ubicato nel sestiere di San Marco e affacciato sul Canal Grande
Palazzo Pisani  – palazzo di Venezia, ubicato nel sestiere di Cannareggio e affacciato sul Rio di Santa Marina. 
Palazzo Pisani a San Samuele  – palazzo di Venezia ubicato nel sestiere di San Marco.
Ca' Pisani  – palazzo di Venezia ubicato nel sestiere di Dorsoduro. 
Palazzo Pisani  – palazzo di Venezia sito nel sestiere di San Marco, poco distante da Campo Santo Stefano e attiguo a Palazzetto Pisani. 
Palazzo Pisani  – palazzo di Venezia sito nel sestiere di San Polo.
Palazzo Pisani  – palazzo di Venezia sito nel sestiere di San Marco, a Campo Sant'Angelo. È noto anche come Palazzo Trevisan Pisani e Palazzo Somachi.
Palazzetto Pisani Revedin  – palazzo di Venezia ubicato nel sestiere di San Marco e affacciato su Campo Manin.

Pagine correlate
 Villa Pisani (disambigua)
 Pisani (famiglia)